Парламентские выборы в Таиланде прошли 24 марта 2019 года в соответствии с королевским указом от 23 января 2019 года и постановлением избирательной комиссии, выпущенным через несколько часов после опубликования указа. Выборы должны были пройти в 2015 году, однако много раз откладывались.

Предыстория 
В апреле 2014 года Конституционный суд постановил, что парламентские выборы, прошедшие в феврале, были неконституционными, поскольку голосование не проводилось в один и тот же день по всей стране. 30 апреля представитель Избирательной комиссии Таиланда объявил о договорённости с премьер-министром Йинглак Чиннават о проведении новых выборов 20 июля того же года. Формально одобрить эту дату должен был король Пхумипон Адульядет. Лидер Демократической партии Апхисит Ветчачива заявил, что его партия пойдёт на выборы, если их предложения по дальнейшему реформированию политической системы будут приняты. Об этом сказал и лидер демонстрантов Сутеп Таугсубан, настаивая, что выборы могут пройти только после глобальной избирательной реформы.

7 мая Конституционный суд Таиланда постановил освободить от занимаемой должности премьер-министра Йинглак Чиннават из-за злоупотребления властью. 15 мая официальный представитель Избирательной комиссии Таиланда Сомчай Сисуттхиякон, сказал, что «мы не сможем провести выборы 20 июля. Назначение другой даты выборов будет зависеть от того, когда мы сможем встретиться с правительством», после того, как встреча состава избиркома и исполняющего обязанности премьер-министра Ниваттхумронга Бунсонгпайсана была сорвана оппозиционерами ворвавшимися в здание.

22 мая в стране произошёл военный переворот — во главе правительства встал командующий Королевской армией Таиланда генерал Прают Чан-Оча, став председателем Национального совета для мира и порядка; было введено военное положение. На встрече с иностранными дипломатами 23 мая в клубе сухопутных войск в Бангкоке генерал заявил, что военное положение завершится новыми парламентскими выборами, смогущими пройти только после необходимых политических реформ, а военное правительство пробудет у власти «столько, сколько будет необходимо».

Главная борьба на парламентских выборах шла между про-военной партией Фаланг Прачарат и противниками переворота Пхыа Тхаи.

Предварительные результаты

Примечания 

Выборы в Таиланде
Таиланд
2019 год в Таиланде